Lijst van spelers van VVV-Venlo (mannen)
 Lijst van spelers van VVV-Venlo (vrouwen)